Верби́лки — узловая железнодорожная станция Савёловского направления Московской железной дороги в одноимённом пгт Талдомского городского округа Московской области. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 4 классу.

Открыта при строительстве железной дороги в 1901 году.

Расположена в 90 км от Савёловского вокзала. Состоит из главного 2-го пути и двух боковых: 1-го и 3-го. Имеется упраздненный 4-й путь, выполняющий на данный момент функцию улавливающего тупика. Пассажирская платформа высокая, расположена между 2-м, главным, путём и боковым 1-м, и способна принимать электропоезда в составе 12 вагонов. Построена пассажирская высокая платформа вдоль 3-го пути станции; эта платформа используется как зонная.

Общие сведения 
На восточной части станции расположены 2 продовольственных и 1 хозяйственный магазин, а также автовокзал, с которого отправляются автобусы в центральную часть поселка, на Талдом, Нушполы и Запрудню. Также со станции отправляются маршрутные такси, дублирующие основные автобусные маршруты.

Восточнее станции, примерно в 800 метрах, расположена центральная часть поселка городского типа Вербилки, южнее, справа, по ходу движения в Москву, находится СНТ «Вербилки», а западнее — дмитровское лесничество и лесоперерабатывающая фабрика. На станции расположен кормовой пересыпной пункт, к которому от бокового 1-го пути подведена отдельная ветка. Вдоль данной ветки также расположена эстакада, предназначенная для погрузки на прибывшие ЖД платформы или с них автотранспорта или тракторов. Ныне используется для складирования шпал и рельсовых элементов.

От бывшего 4-го пути имеется ответвление, ведущее на завод ЗАО «Фарфор Вербилок», по которому при помощи тепловоза ТГК2 происходит доставка готовой продукции на станцию и сырья на завод.

На текущий момент ведется строительство базовой станции, на вышке которой будут расположены ретрансляторы нескольких операторов сотовой связи московского региона.

Движение по станции 
По станции имеют остановки лишь пригородные электропоезда, в том числе экспресс Москва — Дубна (с 2014 года). Поезд дальнего следования Москва — Рыбинск (следует в сторону Рыбинска через станцию примерно в 22:30—22:40) не останавливается. В сутки станция принимает 26 электропоездов из Москвы, 16 из которых отправляются в сторону Савёлово, а 10 — в Дубну. Столько же, 26, следуют обратно в Москву. Участки путей до Дубны и Савёлово — однопутные; в сторону Москвы до Дмитрова — однопутный, далее (от Дмитрова к Москве) — двухпутный. В связи с этим часть поездов подвергается скрещению по станции.

История 
До момента электрификации со станции в сторону Савёлово отправлялись дизель-поезда.
До середины 1990-х по станции проводились манёвры по комплектованию и отправке сборных грузовых составов в Дмитров для постановки их в состав основного грузового поезда, который бы следовал в Бескудниково, на Ярославское или Ленинградское направления. На данный момент станция используется лишь для временного отстоя сборных поездов, пришедших с Большой Волги и Соревнования, а также Талдома.

В начале 2000-х по станции проходили или отстаивались грузовые поезда, следующие с Октябрьской ЖД через Сонково. Причиной послужило крушение на Октябрьской ЖД состава с топливом (временное решение руководства ОктЖД, до выяснения причин крушения).

Ранее была станцией 5 класса.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов на Яндекс. Расписаниях 

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Талдомского городского округа
Узловые железнодорожные станции
Станции 4 класса
Промежуточные станции